Шамсутдинова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шамсутдинова, Ильмира (1976) — советская и российская фотомодель, Мисс СССР 1991.
 Шамсутдинова, Майра (1890—1927) — казахский композитор и народная певица.
 Шамсутдинова, Масгуда Исламовна (1955) — татарская писательница и композитор. См. также